El colegio y escuela de comercio Émilie-Gourd es un establecimiento escolar post-obligatorio ubicado en el barrio de Malagnou de la ciudad de Ginebra, en Suiza.

Histórico 
La escuela superior de comercio de Malagnou está fundada en 1977. En 1998, la escuela está nombrada colegio y escuela de comercio Émilie-Gourd en el honor de Émilie Gourd, figura ginebrina de la causa femenina. La escuela comprende en 2012 aproximadamente 1 700 alumnos, 150 personas cargadas de la enseñanza y una veintena de personas que trabajan a la administración del establecimiento.

Enlaces externos 
 Descriptivo sobre el website oficial del Post-obligatorio 
 Website de la escuela

Instituciones educativas establecidas en 1977
Escuelas de negocios